Sils kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Sils im Engadin/Segl, en kommun i regionen Maloja, Graubünden, 
 Sils im Domleschg, en kommun i regionen Viamala, Graubünden,

Spanien 

 Sils (kommun) – en kommun Katalonien 
 Sils (kommunhuvudort) – en ort i Katalonien, Província de Girona,

Sverige
 Sils socken – en socken i Västergötland
 Sils landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Sils församling – en tidigare församling i Skara stift –1992
 Kinne-Kleva kyrka – en kyrka gemensam mellan Sils församling och Kleva församling
 Kinne-Kleva och Sils distrikt – ett distrikt i Götene kommun och Västra Götalands län 2016–

Se även
 SIL

Robotskapade Spanienförgreningar